Příjmení Colvin nese více různých osobností:

 Claudette Colvinová (* 1939) – afroamerická aktivistka
 Marie Colvinová (1956–2012) – americká novinářka
 Shawn Colvinová (* 1956) – americká zpěvačka

Externí odkazy